I.G.I.-2: Covert Strike (в России издана под названием «I.G.I-2: Скрытый удар») — компьютерная игра в жанре FPS, разработанная норвежской компанией «Innerloop Studios» для платформы ПК и изданная компанией «Codemasters», продолжение игры Project I.G.I.: I’m Going In. В России издана компанией 1С. Игра была запрещена в Китае, поскольку она «умышленно очерняет Китай и образ китайской армии».

Сюжет

Короткая версия 
Главный герой Дэвид Джонс десантируется на секретную базу русской мафии у Карпатских гор, с заданием вернуть украденные ЭМИ-микросхемы. Успешно выполнив задание и уничтожив производственный комплекс, который начал производство микросхем, он эвакуируется на вертолёте. Пилот вертолёта Роберт Квест оказывается предателем, работающим под началом двойного агента, проникшего в организацию IGI под видом начальника Джонса и руководителя операции Филиппа Уайта. Забрав микросхемы, Квест даёт главному герою безальтернативный выбор: погибнуть, выбросившись из вертолёта, или быть застреленным. Выбрав первое, Джонс, чудом остаётся в живых, оказавшись на границе Украины и Румынии. В конце концов Джонс, скрываясь от пограничников, спасается на прибывшем для эвакуации вертолёте IGI.

Тем временем IGI пытается напасть на след предателей. Нужную информацию может дать торговец оружием Яков Прибой, который в данный момент находится в ливийской тюрьме за незаконную торговлю. Проникнув в тюрьму и освободив Якова, Джонс в итоге получает необходимую информацию о предателях. Прибой должен был поставить для них один из советских экранопланов в одном из египетских портов. В самом порту Джонс встречается с Квестом и Уайтом. После непродолжительной конфронтации Джонс убивает Квеста и покидает порт на экраноплане.

Следующая точка остановки — один из спорных островов архипелага Спратли, на котором Уайт собирается передать китайскому генерала Ву Ксингу украденные микросхемы. Филлип Уайт обвиняет генерала в убийстве Квеста, на что Ву Ксинг убивает Уайта. Проникнув в секретную лабораторию, Дэвид выясняет, что генерал планирует развязать крупномасштабный военный конфликт.

Убив Ксинга, Дэвид проникает на космодром, с которого должна стартовать ракета с микросхемами. Вмешавшись в процесс подготовки запуска, Джонс добивается того, что ракета падает на землю, не достигнув расчётной орбиты.

Расширенная версия 
 1. Проникновение (англ. Infiltration) — Дэвид (главный герой) десантируется из самолёта на секретную базу русской мафии. В его задание входит незаметное проникновение к лифту, ведущему в шахту, который находится на противоположном берегу реки. По пути мы пробираемся через склад ,незаметно убивая нескольких охранников, и выходим во внутренний двор. Но тут оказывается, что мост просто переполнен охраной и нам нужно искать другую дорогу. В поисках обходного пути мы натыкаемся на одно из зданий завода и находим в нём конвейер, который ведёт прямиком к другому зданию, находящемуся на противоположном берегу. Включив этот конвейер, главный герой переправляется на другой берег и оказывается в производственном здании. После прибытия мы выходим из этого здания и идём к лифту. Включив питание и вызвав лифт, мы отправляемся в шахту, прямиком на встречу опасности (как минимум, потому что Филипп Уайт (наш начальник) сообщил нам об отсутствии связи на большой глубине).
 2. В глубине шахт (англ. Deep in the Mines) — мы оказываемся в глубине шахты недалеко от поста охраны. Нам нужно пробраться через него и по вентиляции, соединяющей блокпост с нижним уровнем, спуститься вниз. Спустившись, нам надо убить всю охрану (или, по крайней мере, большую её часть), отключить систему безопасности, открыть ворота и уехать на вагонетках по горному туннелю. Во время поездки Дэвиду навстречу выезжает такой же состав вагонеток с противниками, которые начинают нас обстреливать. После успешного устранения угрозы главный герой выходит из вагонетки и выбирается через вентиляционную шахту, ведущую на поверхность.
 3. Метеорологическая станция (англ. The Weather Station) — очутившись в Карпатах, недалеко от метеорологической станции, мы узнаём про сброшенный нам с самолёта груз (в виде лазерного резака, снайперской винтовки PSG1 и пистолета HK USP) и о том, что его обнаружили противники. Успешно отобрав посылку и пройдя по заснеженным горным хребтам, нам приходиться прорваться через большое количество противников. После этого наш бывший десантник забирает бумаги из сейфа, отключает сигнализацию, справляется со шлюзом и, проникнув в лабораторию, взламывает бронированную дверь, похищая прототипы чипов ЭМИ. Выйдя из лаборатории, Дэвид поднимает метеозонд в воздух и дружественный самолёт, пролетающий мимо, подхватывает нас и уносит с места событий.
 4. Мост через Днестр (англ. Bridge Across the Dnestr) — завершив серию прошлых миссий, мы на вертолёте отправляемся к месту, через которое должен проехать конвой с чипами ЭМИ. Нам требуется выкрасть взрывчатку со склада, забрать реле времени и предохранители. Выполнив эти задачи, мы должны разместить заряды C4 на всех 4-х опорах моста и убежать подальше от него за 20 секунд , пока ещё не взорвалась переправа через реку.
 5. Засада (англ. Ambush) — после событий прошлой миссии (мы всё ещё находимся на месте действий прошлого эпизода) мы видим остановившийся у разрушенного моста конвой и охраняющий его бронетранспортёр БРДМ-2. Убив охрану, мы взрываем БРДМ-2 с помощью гранатомёта РПГ-7, найденного у конвоя (во втором по счёту грузовике) и крадём чипы ЭМИ из бронированного грузовика (первого по счёту). После этого на вертолёте прибывает вражеское подкрепление, которое, как уже стало понятно, пытается нас убить. В это же время за нами прибывает эвакуационный вертолёт, управляемый Робертом Квестом (правая рука Филиппа Уайта), на котором мы улетаем подальше от этого места.
 6. Завод (англ. Production Facility) — добравшись на вертолёте от места событий прошлой миссии до завода по изготовлению чипов ЭМИ, мы получаем задание вывести из строя этот секретный объект. Первым делом мы спускаемся с горы к забору из сетки, окружающему вход на территорию завода, и, пробравшись через него, попадаем ко входу в маленькое здание, с помощью которого можно преодолеть массивную каменную стену. Избавившись от всей охраны внутри этого здания, Дэвид отключает сигнализацию и похищает секретные файлы из сейфа в подвале. После этого он отключает питание электрической сетчатой ограды внутри этого комплекса. Попутно перебивая всю охрану, мы добираемся до главного заводского помещения, в котором изготавливаются эти самые чипы ЭМИ. Запустив заводские конвейеры, мы взламываем компьютер, контролирующий линии сборки и Филипп Уайт загружает на него вирус, уничтожающий всё, связанное с производством чипов. Сразу же после этого мы убегаем с территории завода и эвакуируемся на вертолёте под управлением Роберта Квеста.
 7. Переход через границу (англ. Border Crossing) — мы узнаём о предательстве Филиппа Уайта и Роберта Квеста, последний из которых даёт нам право выбора: либо мы выпрыгиваем из вертолёта, либо он застрелит нас из пистолета. Мы, естественно, выбираем первый вариант и, упав с достаточно большой высоты, оказываемся вблизи границы Украины и Румынии (на территории Украины).Связавшись с Аней Ребеккой (наша помощница, сообщающая нам данные по рации), мы получаем приказ перебить охрану транспорта связи и отправить радио сигнал о своём местоположении спасательному вертолёту по незащищённому каналу (из-за чего враги узнают о нашем присутствии). После этого мы вынуждены скрываться от военнослужащих, летающих вертолётов и АРС, стреляющих по нам. В скором времени первых становится ещё больше, так как они высаживаются на поля из вертолётов. Также миссия усложняется присутствием минных полей по бокам карты, из-за чего прохождение миссии усложняется. Скрываясь в лесах и переползая поля (так как, если мы будем бежать или идти, нас могут заметить и убить), мы всё-таки добираемся до широкой лесистой дороги, ведущей прямо к границе и постоянно патрулируемой военными. Добравшись до сетчатого забора, разделяющего две страны, мы перелезаем через него в месте, где наши союзники перерезали колючую проволоку и садимся в стоящий неподалёку вертолёт. Во время нашего отлёта враждебные военные пытаются сбить нас, а наши союзные войска, соответственно защищают нас.
 8. Встреча с ливийцами (англ. Libyan Rendezvous) — после событий прошлой миссии организации IGI требуется отследить предателей, но информации для этого оказывается недостаточно. И для добытия информации Дэвид посылается в Ливию для освобождения из плена Якова Прибоя (торговца оружием), который связывался с Филиппом и Робертом и, возможно, знает их местоположение и которого арестовали за продажу оружия повстанцам. Мы высаживаемся недалеко от пристани и, встретив нужного человека, обороняем его, пока он проводит нас к залу наблюдения. После мы отключаем камеры наблюдения в отеле и, забрав взрывчатку у охранников на крыше, подрываем бензовоз на рынке (который находится посередине карты). Пока основное количество людей отвлечено на взрыв, мы проникаем в здание, в котором заточён Яков, попутно нейтрализовав агентов разведки, охраняющих Прибоя. Но добравшись до цели, мы обнаруживаем, что под Яков сидит на 50 килограммах своей же взрывчатки на дистанционном управлении. Сразу же после этого мы обнаруживаем, что на нас направлена пушка - нас застали врасплох и захватили в плен. В конце концов нас отправляют в тюрьму, так как Аня приказала нам ,,не геройствовать,, , так как Прибой нам нужен живым.
 9. Побег из тюрьмы (англ. Prison Escape) — попав в руки ливийцев, мы с Прибоем транспортируемся под охраной в ливийскую тюрьму, параллельно обговаривая сотрудничество Якова и "наших" предателей. Во время попытки охраны посадить нас в камеру главный герой убивает сопровождающего его охранника и, подобрав его оружие, перебивает всех противников в главном здании тюрьмы. После этого он забирает своё оборудование (карту и отмычки) и находит Прибоя в этом же здании. Узнав, что главный выход из здания охраняется автономным пулемётом, Дэвид выходит через чёрный выход, по канализации пробирается на другую сторону тюрьмы (так как это единственный открытый путь из внутренней секции тюрьмы) и, попав в здание управления безопасностью, взламывает терминал, чтобы перенастроить систему охраны здания тюрьмы. Убив всех противников, мы открываем ворота во внутреннюю и внешнюю секции (дворы) и главные ворота. После выполнения этих заданий Яков выбирается из здания тюрьмы и угоняет вражеский грузовик, а Дэвид прыгает на крышу грузовика с башни, находящейся над главными воротами и они оба уезжают прочь от этого места.
 10. Вилла Прибоя (англ. Priboi's Villa) — внезапно по пути у наших героев угнанный грузовик приходит в неисправное состояние из-за поломки двигателя. Но, к счастью, это случается недалеко от бывшей виллы Прибоя, ныне захваченной людьми Залеба. С целью забрать лимузин Якова и заодно получить некоторые данные из его компьютера, мы отправляемся на штурм его особняка. Убрав наружную охрану и охрану на стенах, мы проникаем во двор, граничащий со входом в виллу. Перебив всю охрану в этом дворе, мы взламываем кодовый замок на двери, ведущей в особняк и, избавившись от противников внутри, делаем копии компьютерных записей Прибоя. Также мы забираем конверт с документами на груз, находящийся в спальне Якова в сейфе. После этого Дэвид убивает врагов, находящихся около гаража, и уезжает на чёрном лимузине за Прибоем.
 11. Аэродром (англ. The Airfield) — уничтожив всё живое в вилле Прибоя, отважный боец отправляется на аэродром торговца оружием, чтобы освободить его от захватчиков. Приехав туда на лимузине вместе с Прибоем, Дэвид проникает на территорию и, попутно убивая всех врагов, проникает в радиобашню, которая находится недалеко от припаркованного вертолёта, дабы саботировать радио. После этого, пробравшись на склад оружия, наш агент SAS забирает боеприпасы для пушки вертолёта а также получает возможность взять кучу разнообразного оружия, гранат и мин. Вернувшись к вертолёту, Дэвид подаёт питание на топливные насосы и активирует их. После активации ни с того, ни с сего появляется два вражеских вертолёта с десятком агрессивно настроенных человек, которые пытаются помешать заправке нашего вертолёта. Мы, как настоящий бесстрашный боец, убиваем их всех и улетаем на вертолёте (Дэвид в качестве стрелка из пулемёта, а Яков - пилота).
 12. Крепость Залеба (англ. Zaleb's Stronghold) — воспользовавшись вертолётом из прошлого задания, главные герои берут курс на радио станцию, где "залёг на дно" враг Прибоя - Залеб, укравший документы первого. По пути к цели Дэвид уничтожает врагов чтобы они не подняли тревогу. Добравшись до "крепости Залеба", Яков сажает вертолёт и наш агент, попутно уничтожая всё на своём пути, добирается до злодея, убивает его и забирает портфель с документами. Убив оставшихся недоброжелателей, Джонс возвращается к вертолёту и улетает на нём вместе с Прибоем. Вернувшись в виллу Якова, Дэвид получает долгожданную информацию о последнем местоположении Филиппа Уайта и Роберта Квеста.
 13. Бой в доках (англ. Showdown at the Docks) — получив задание проникнуть на склад в порту, наш агент получает информацию об охраняемой территории в одном из зданий. После этого он приходит к выводу, что надо включить питание на кране, который стоит недалеко от стены, отделяющей комплекс охраны от других секций, чтобы разбить эту стену грузом, подвешенным на кран. Ликвидировав всю охрану и снайперов на всей территории, Джонс проникает в одно из зданий, откуда и активирует питание крана. Дальше он пробирается к крану и, управляя им, разрушает стену комплекса охраны. Пройдя на территорию комплекса, Дэвид убивает всех врагов и идёт к компьютеру в офисах охраны дабы найти секретную информацию. Но, к несчастью, его берёт в плен Роберт Квест и приказывает своим подопечным сбросить "нежданного гостя" в воду. Однако мы высвобождаемся, зарезав этих двух сопровождающих, и вскоре убиваем и самого Роберта Квеста, и его оставшихся людей. После всей этой суматохи мы улетаем на экраноплане подальше от доков.
 14. Нападение на остров (англ. Island Assault) — пользуясь экранопланом, который он подзаправил по дороге, Дэвид прибывает к острову, спорному между Китаем и США (на тот момент под управлением Китая), и видит на нём Филиппа Уайта и генерала Ву Ксинга, обговаривающих что-то. Получив приказы от Ани, а также лазерный указатель, Джонс приступает к их исполнению. Главный из них - не обнаружить себя (не поднять тревогу). Сначала, убивая противников, главный герой отключает питание радара, а после - терминал радара. Однако после этого выше по холму из вертолёта высаживается небольшая группа военных. После их ликвидации и ликвидации оставшегося персонала мы отключаем терминал связи и уходим подальше от того места.
 15. Воздушная атака (англ. Air-Strike) — пройдя какое-то расстояние по этому холмистому острову (ещё из прошлого задания), мы получаем распоряжение ликвидировать две установки ЗРК. Спустившись с высокого холма, Дэвид ликвидирует охрану около первой установки и наводит лазерный указатель на неё и после этого наш бомбардировщик уничтожает её. Однако в это же время противники понимают, что тут что-то не так и начинают обстрел нашего самолёта из второй установки. Из-за этого мы должны очень быстро добраться до неё и уничтожить установку. Переплыв через озеро на другой берег, где находится установка, и наведя прицел лазерной указки на неё, мы помогаем бомбардировщику завершить начатое. После окончания "военных действий" Джонс добирается до зоны сброса, где лежит посылка с оборудованием (снайперская винтовка с термоприцелом, способным видеть сквозь стены, M82A1-T и пистолет-пулемёт SMG-2) и продолжает свой путь.
 16. Древний храм (англ. The Ancient Temple) — добравшись пешком до китайского храма, который под себя обустроили военные силы Китая, Джонс нейтрализует вражеских снайперов на стенах храма с помощью M82A1-T и пробирается через главные ворота в первую секцию, окружённую оборонными стенами, а затем и во вторую, попутно уничтожая вражеские военные силы. Попав в третью секцию, Дэвид отключает камеры наблюдения и перенацеливает спутниковую тарелку, чтобы получить возможность общаться с Аней, когда он попадёт в само здание храма. После, убив оставшихся в живых противников в последней, четвёртой секции, он получает доступ к главному зданию храма и, взобравшись по строительным лесам на балкон, проникает через двери на этот балкон в само здание.
 17. Секретная лаборатория оружия (англ. Secret Weapons Lab) — пробравшись в храм, наш агент видит, что под ним, внизу разговаривают Ву Ксинг и Филипп Уайт. Второй обвинял генерала в сокрытии убийства его лучшего друга, Роберта Квеста, заявив, что они работали на китайскую армию уже 30 лет. В ответ на такую дерзость Ву Ксинг заявил: "Похоже, вам хорошо платили. Возможно, он сейчас где-то пьёт в каком-то египетском баре. И вообще, я сам могу избавляться от надоедливых офицеров". После этих слов генерал убил Филиппа и ушёл вглубь лаборатории. После этого Дэвид должен получить чертежи лаборатории и перенастроить передатчик для связи с Аней. Выполнив эти задачи, Джонс пробирается вглубь лаборатории и устраняет вооружённых военных и учёных. Получив доступ к базе данных, агент ищет там информацию об оружии ЭМИ и отправляет их Ане. Увидев данные, Аня сообщает, что генерал втайне от правительства выкачивал финансы из космической программы Китая с целью построить вооружённый спутник с помощью технологии ЭМИ. Этот спутник должен уничтожить другие спутники на орбите Земли, из-за чего может начаться Третья Мировая Война. И этот самый спутник будет доставлен с помощью первой китайской космической ракеты на орбиту. Тут его прерывает генерал вместе с отрядом спецназа. Отбив атаку недруга и убив Ву Ксинга, Дэвид всё-таки отыскивает информацию об оружии. Завершив свои деяния в китайском храме, он отправляется на пусковую площадку, чтобы предотвратить неминуемую катастрофу.
 18. Центр управления (англ. Mission Control) — прибыв на место после событий прошлой миссии, главный герой получает оружие (G11 и SMG-2) и с помощью него снимает снайперов на вышках и охранников в первом, а после и во втором блок-постах и открывает ворота сетчатых заборов и, устранив всех военных и весь спецназ за обеими заборами, пробирается далее. Добравшись до двух зданий, он из одного саботирует управление радаром, а из второго вызывает ремонтников, чтобы те, прибывая на вызов, дали нам доступ в следующую секцию, открыв железобетонные ворота. Убив этого ремонтника и остальных противников за воротами, Дэвид получает коды доступа и проникает в главное здание управления полётами. Устранив бывших там учёных, Джонс перепрограммирует навигационный компьютер и подавляет управление запуском, после чего он перерезает провода площадки запуска и спускается на верёвке вниз, к самой ракете.
 19. Стартовая площадка (англ. The Launch Pad) — спустившись вниз, Дэвид устраняет охрану, после чего прерывает процесс заправки ракеты. Закончив с этим, он поднимается на вышку, которая стоит рядом с ракетой. Забравшись на неё верх и попутно убив всю присутствующую охрану, наш агент размещает устройство слежения в ракете, чтобы отследить место её падения, и передвигает все рукава, соединяющие вышку и ракету. Спустившись вниз и перебив всех врагов, Дэвид распечатывает бункер, из которого происходит управление запуском ракеты. Убив весь персонал внутри, он снова запечатывает бункер и начинает запуск ракеты, нажав красную кнопку на панели управления. Однако в этот момент прибывает подкрепление прямо в этот бункер в виде спецназа, от которого мы избавляемся и, нажав другую красную кнопку, завершаем процедуру запуска ракеты, которая от недостачи топлива упадёт где-то на Земле, не долетев до космоса. Тут же, связавшись с Сенатором Ленеганом, мы узнаём, что нам на выручку летит отряд IGI во главе с Аней. Этот отряд, прилетев на трёх вертолётах, отлично справляется с наземными войсками Китая, а сама Аня вызволяет нас из заточения в бункере.

Перспективы 

Компания Toadman Interactive неожиданно анонсировала тактический шутер от первого лица Project I.G.I. 3, продолжение культовой серии.

Опубликован первый трейлер нового шутера из серии I.G.I., который пока не получил официального названия, сообщает Gamebomb.ru. Короткий ролик практически не содержит геймплейных кадров. Он называется I.G.I. - Origins. Возможно, это рабочее название игры. Геймеры уже успели прозвать шутер Project I.G.I. 3. Новая игра станет приквелом двух оригинальных шутеров и расскажет историю создания организации I.G.I.

Над Project I.G.I. 3 работает студия Toadman Interactive. Это один из первых полноценных проектов компании. Ранее она оказывала только помощь в создании игр другим студиям. Разработчики просят фанатов серии присылать свои пожелания и отзывы на первый трейлер, чтобы вместе создать идеальное продолжение серии.

Дата выхода Project I.G.I. 3 и целевые платформы пока не объявлены.

Факты 
В качестве военного советника и консультанта по игре выступил .

Примечания

Ссылки 
 СофтКлаб Страница игры
 Ким М. Йенсен на сайте soundcloud.com
 I.G.I.-вики

Компьютерные игры 2003 года
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, изданные Codemasters
Компьютерные игры, разработанные в Норвегии
Игры только для Windows
Компьютерные игры, изданные 1С